Унжа:

Населённые пункты
 Унжа — село в Костромской области.
Реки
 Унжа (приток Волги) — в Вологодской и Костромской областях.
 Унжа (приток Мотьмы) — река в Архангельской области, приток Мотьмы.
 Унжа (приток Оки) — во Владимирской и Рязанской областях.
 Унжа (приток Пижмы) — в Нижегородской области.
 Унжа — в Вологодской области, приток Индоманки.
 Унжа — в Республике Марий Эл, приток Ировки.
 Унжа — в Томской области, приток Пыжиной.

Другое
 «Унжа» — усовершенствованное антенно-мачтовое устройство для советской РЛС П-8 («Волга»), разработанное в 1951 г.

См. также 
 Унжак